Handvoll steht für:

Handvoll (Maßeinheit)

Werktitel:
Eine Hand voll Dreck
Eine Handvoll Helden
Eine Handvoll Noten
Eine Handvoll Paradies
Eine Hand voller Sterne 

Siehe auch: